Мойсе́с Исаак Кайсе́до Коро́со (; род. 2 ноября 2001, Санто-Доминго) — эквадорский футболист, полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» и национальной сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Кайседо выступал за молодёжные команды «ЭСПОЛИ» и «Колорадос», а в возрасте 13 лет присоединился к футбольной академии «Индепендьенте дель Валье». 1 октября 2019 года дебютировал за клуб в матче эквадорской Серии A против «ЛДУ Кито». В начале 2020 года помог молодёжной команде «Индепендьенте дель Валье» выиграть . 11 марта 2020 года забил свой первый гол за основную команду клуба в матче Кубка Либертадорес против колумбийского клуба «Атлетико Хуниор».

1 февраля 2021 года перешёл в английский клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», с которым подписал контракт до 2025 года. Дебютировал за «чаек» в матче второго раунда Кубка Английской лиги против «Кардифф Сити» (2:0), в котором также отметился забитым голом.

31 августа 2021 года был отдан в аренду на сезон в бельгийский клуб «Беерсхот».

Карьера в сборной 
9 октября 2020 года дебютировал за национальную сборную Эквадора в матче отборочного турнира к чемпионату мира против сборной Аргентины. Четыре дня спустя, 13 октября 2020 года, забил свой первый гол за сборную Эквадора в матче против Уругвая. Он стал первым из родившихся в XXI веке игроком, забившим гол в рамках южноамериканской квалификации к чемпионату мира, а также самым молодым автором гола в истории сборной Эквадора (Кайседо забил в возрасте 18 лет и 11 месяцев, предыдущий рекорд принадлежал Антонио Валенсии, который забил в матче против Парагвая в марте 2005 года в возрасте 19 лет и 8 месяцев).

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 28 / забито голов: 3; победы: 9, ничьи: 12, поражения: 7.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Брайтон энд Хоув Альбион»
 Профиль футболиста на сайте Ogol.com.br

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Беерсхот»